

Фамилия 
 Альмендрос, Нестор (1930—1992) — испанский кинооператор и документалист.

Топоним 
 Альмендрос (Куэнка) — муниципалитет в Испании